Каші — стародавня назва міста Варанасі в Індії, в штаті Уттар-Прадеш, на ріці Ганг
 Каші () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Каші — стародавнє індійське царство (1000—600 р.р. до Р. Х.)

Примітки